Kertész Endre (1889–1925) színész
Kertész Endre (1906–1991) forradalmár
Kertész Endre (1924–1985) radiológus